

Persone
 Anh Hùng Trần – regista e sceneggiatore vietnamita naturalizzato francese
 Trần Đại Quang – politico vietnamita
 Trần Đức Cường – calciatore vietnamita
 Trần Đức Dương – calciatore vietnamita
 Trần Đức Lương – politico vietnamita
 Trần Đức Thảo – filosofo vietnamita
 Trần Độ – generale, politico e rivoluzionario vietnamita
 Trần Hiếu Ngân – ex taekwondoka vietnamita
 Trần Lệ Xuân – politica vietnamita
 Trần Minh Vương – calciatore vietnamita
 Trần Nhân Tông – imperatore vietnamita
 Trần Quang Trân – pittore, artista e illustratore vietnamita
 Trần Thị Hương Giang – modella vietnamita
 Trần Thiện Khiêm – militare e politico vietnamita
 Trần Tiểu Vy – modella vietnamita
 Trần Trọng Kim – politico, scrittore e pedagogo vietnamita
 Trần Văn Quang – generale vietnamita
 Trần Văn Trà – militare e politico vietnamita

Altro
 Dinastia Trần – dinastia regnante vietnamita

Pagine correlate
 Tran